2 miejscowości w Polsce: 
 Daniszewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Rzekuń 
 Daniszewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bulkowo